Черниговский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Черниговский сельсовет — входит в Архаринский район Амурской области
 Черниговский сельсовет — входит в Свободненский район Амурской области

См. также 
 Черниговское сельское поселение